Lehrerbildungsanstalt Graz ist die Bezeichnung für

 die ehemalige Lehrerbildungsanstalt der Ursulinen im Gebäude vom Ursulinenkloster Graz
 die ehemalige Lehrerbildungsanstalt am Hasnerplatz, nachfolgender Nutzer des Gebäudes ist die Pädagogische Hochschule Steiermark
 die Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz, eine Neugründung aus 2007 und seit 2009 im Augustium in der Langen Gasse